Millersburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Millersburg (Illinois)
 Millersburg (Indiana)
 Millersburg (Iowa)
 Millersburg (Kentucky)
 Millersburg (Michigan)
 Millersburg (Missouri)
 Millersburg (Ohio)
 Millersburg (Oregon)
 Millersburg (Pennsylvania)
 Millersburg Township (Mercer County, Illinois)